Samtredia (gemeente), een gemeente in het westen van Georgië, gelegen in de regio Imereti
Samtredia (stad), stad en bestuurlijk centrum in bovenstaande gemeente.